2 Sofijski Pułk Piechoty Imperatora Aleksandra III - (ros. 2-й пехотный Софийский Императора Александра III полк) pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 17 stycznia 1811 za panowania cara Aleksandra I Romanowa.

Święto pułkowe: 23 kwietnia. Dyslokacja w 1914: Smoleńsk (Смоленск).

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 13 Korpus Armijny (13 АК, 13 армейский корпус), Smoleńsk
 1 Dywizja Piechoty (1-я пехотная дивизия), Smoleńsk
 1 Brygada Piechoty, Smoleńsk
 2 Sofijski Pułk Piechoty (2-й пехотный Софийский Императора Александра III полк), Smoleńsk

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm 
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=6 

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego